Het ATP-toernooi van Metz 2011 (met de officiële naam Open de Moselle 2011) werd gespeeld van 19 tot en met 25 september 2011. Toernooilocatie: de indoor hardcourtbanen van de Arènes de Metz in de Franse stad Metz.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Metz
ATP-toernooi van Metz